«Peace In The Valley» — () — бокс-сет американского музыканта Элвиса Пресли, в который вошли исключительно госпел-композиции, записанные музыкантом в ранние 1950-е до поздних 1970-х. Записи были сделаны в период с 1956 по 1977 год — активные годы музыкальной карьеры музыканта. Бокс-сет выпущен 12 сентября 2000 года.

О бокс-сете 
«Peace In The Valley» представляет собой расширенное издание одноимённой пластинки 1957 года, выпущенной ограниченным тиражом, и включает три CD. Содержание первого диска включает записи студийных альбомов His Hand In Mine (1960) и How Great Thou Art (1967). В дополнение к ранее известным госпел-альбомам, на альбоме представлены редкие записи музыкальных сессий «Million Dollar Quartet», в который входили музыканты: Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис, Карл Перкинс и Джонни Кэш, а также записи «живых» концертов, неформальных выступлений музыканта и ранее невыпущенные альтернативные треки, также записанные в жанре «госпел». Южный госпел — сильно ритмичная религиозная музыка, которая очевидно произвела сильное впечатление на молодого музыканта Элвиса Пресли. Певец часто исполнял мелодии госпела перед своими основными музыкальными сессиями и концертами.

Издание включает компиляцию дисков His Hand In Mine (1960), How Great Thou Art (1967), а также несколько песен из альбома You’ll Never Walk Alone, полностью содержащим госпел-мелодии. Второй CD содержит записи студийного альбома 1972 года — He Touched Me в записи которого приняли участие «The Imperials», а также несколько композиций в жанре «госпел» из серии альбомов 1970-х годов: Good Times (1974), Elvis Now (1972), Love Letters From Elvis (1971), Promised Land (1975). Третий CD содержит редкие записи музыкальных сессий «Million Dollar Quartet», отобранных для основного жанра бокс-сета, записи «живых» выступлений и альтернативные треки.

Список композиций

Диск 1 
На диске собраны композиции из госпел-альбомов «His Hand In Mine», «How Great Thou Art», а также несколько песен из альбома «You’ll Never Walk Alone».

 Диск 2 На диске собраны композиции из госпел-альбома «He Touched Me», а также несколько госпел-композиций из серии альбомов 1970-х годов: «Good Times», «Elvis Now», «Love Letters From Elvis», «Promised Land» и «живые» записи альбома «Elvis As Recorded Live On Stage In Memphis».

Диск 3 
Диск содержит редкие записи домашних музыкальных сессий, музыкальные сессии квартета «Million Dollar Quartet»  с участием Джерри ли Льюиса, Карла Перкинса и Джонни Кэша, а также ранее невыпущенные альтернативные треки.

Участники записи 
 The Jordanaires
 The Imperials
 The Nashville Edition
 J.D. Sumner & The Stamps
 The Sweet Inspirations
 Кэти Вестморленд
 Шеррил Нильсен

«Million Dollar Quartet» 
 Элвис Пресли
 Карл Перкинс
 Джерри Ли Льюис
 Джонни Кэш

Ссылки 
 Официальный сайт «RCA Records»
 Официальный сайт Элвиса Пресли
 Веб-сайт о музыке Элвиса Пресли
 Официальный сайт «Million Dollar Quartet»
 Официальный сайт The Jordanaires

Альбомы 2000 года
Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records
Сборники на английском языке
Бокс-сеты Элвиса Пресли